Marc Schaessens (Hoboken, 14 september 1968) is een gewezen Belgische voetballer en huidig voetbalcoach. Als speler was hij vooral een defensieve middenvelder, maar hij kon ook centraal in de verdediging opereren.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Club Brugge
 Lijst van spelers van KRC Genk
 Lijst van spelers van Standard Luik
 Lijst van Belgische doelpuntenmakers in de UEFA Champions League

Schaessens, Marc